Onderdistrict in Indonesië
 Mekarbaru (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
Plaats in Indonesië
 Mekarbaru (Kopo), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Mekarbaru (Petir), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam

Zie ook 
 Mekar Baru, doorverwijspagina